Ленинский райо́н  — один из четырёх районов города Оренбурга. Входит в состав Южного округа.

Самый большой по величине площади (130 км²)  район города.  Образован в 1975 году.

Занимает южную (к югу от реки Урал) и восточную части города.

Население

Источники

Примечания 

Ленинский район Оренбурга
1975 год в Оренбургской области
Районы, образованные в 1975 году
Появились в 1975 году в России